La saison 1996 de Pervaïa Liga est la cinquième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  au .

Vingt-deux clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du classement sont relégués en troisième division, tandis que les trois premiers sont directement promus en première division.

Le Dinamo-Gazovik Tioumen remporte la compétition avec quatre-vingt-quatre points en quarante-deux matchs et retrouve la première division un an après l'avoir quittée. Il est accompagné le Chinnik Iaroslavl et le Fakel Voronej qui ont respectivement terminé deuxième et troisième.

À l'autre bout du classement, le Tchkalovets Novossibirsk termine dernier avec vingt-sept points. Les autres relégables sont le Metallourg Krasnoïarsk, le Zvezda Irkoutsk, l'Okean Nakhodka et le .

Le meilleur buteur de la compétition est Varlam Kilasonia du Lokomotiv Saint-Pétersbourg avec vingt-deux buts inscrits. Il est suivi par Karapet Mikaelyan du Sokol Saratov qui en a inscrit vingt tandis que le troisième Sergueï Toporov du Zaria Leninsk-Kouznetski en comptabilise dix-neuf.

Participants 
Un total de vingt-deux équipes participent au championnat, quinze d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent un relégué de première division, le Dinamo-Gazovik Tioumen, ainsi que six promus de troisième division, que sont le Gazprom Ijevsk, le Kouban Krasnodar, le Lokomotiv Saint-Pétersbourg, le Metallourg Krasnoïarsk, le Saturn Ramenskoïe et le Spartak Naltchik, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le Droujba Maïkop, l'Ouralan Elista, le Lokomotiv Tchita, le Sokol Saratov et le Zvezda Irkoutsk sont tous présents de façon ininterrompue depuis la création de la deuxième division en 1992, le Chinnik Iaroslavl, le Neftekhimik Nijnekamsk et le Zaria Leninsk-Kouznetski sont quant à eux en lice depuis 1993.

La pré-saison est marquée par la fusion entre le Saturn Saint-Pétersbourg, dix-neuvième la saison passée, et le Lokomotiv Saint-Pétersbourg, cinquième du groupe Ouest de la troisième division. Le nouveau club prend brièvement le nom Lokomotiv-Saturn avant de l'abréger en Lokomotiv.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 1996 sur le site de la RSSSF.
  Saison 1996 sur FootballFacts.ru.
  Saison 1996 sur WildStat.ru.

1996
Russie
Football en Russie en 1996